The Marksman ist der Originaltitel folgender Filme:
 The Marksman – Zielgenau  US-amerikanischer Spielfilm von Marcus Adams (2005)
 The Marksman – Der Scharfschütze, US-amerikanischer Spielfilm von Robert Lorenz (2021)

Siehe auch:
 Marksman